Shakhtar, quiere decir minero, utilizado en muchos clubes países de lengua eslava, lo que quiere decir que esos equipos fueron creados por organizaciones mineras de la ciudad. Los más conocidos son estos:

 Shakhter Karagandy, fútbol

 Shakhtar Donetsk, fútbol